Friends (1912), film van D.W. Griffith (1912)
 Friends (1971), film van Lewis Gilbert (1971)
 Friends (BZN), album van BZN (1981)
 Friends (sitcom), Amerikaanse televisieserie (1994-2004)
 Friends (groep), Zweedse dansband (1999-2002)
 Friends (The Beach Boys), album uit 1968
 Friends (Led Zeppelin), nummer uit 1970
 Friends (Marshmello & Anne-Marie), nummer van Anne-Marie Nicholson en Marshmello  (2018)
 Friends (Scooter), nummer uit 1995
 Friends (Justin Bieber & BloodPop)